Джузепе () — італійська форма імені Йосип.

Ім'я 
 Джузеппе Верді
 Джузеппе Гарібальді
 Джузеппе Фаріна

Італійські імена